L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis du Maroc se déroule du 4 au  à Marrakech, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Jan-Lennard Struff, de l'Argentin Sebastián Báez, de l'Australien Alexei Popyrin, d'Ilya Ivashka, des Français Benjamin Bonzi, Benoît Paire et Arthur Rinderknech, de l'Espagnol Pedro Martínez, de l'Italien Fabio Fognini et du Kazakh Alexander Bublik. Ils sont respectivement remplacés par João Sousa, Richard Gasquet, Bernabé Zapata Miralles, Carlos Taberner, Henri Laaksonen, Yannick Hanfmann, Hugo Dellien, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia et Kamil Majchrzak.

Lauréats 
Le Belge David Goffin remporte le tournoi en battant en finale Alex Molčan. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Rafael Matos et David Vega Hernández décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Andrea Vavassori et Jan Zieliński. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2022)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Tennis masculin en 2022
Sport au Maroc en 2022
Tennis en avril 2022